Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2021 проводился с 7 по 14 февраля 2021 года в городе Вакканай. Турнир проводился в 38-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как женская сборная Японии по кёрлингу на .

Победителями чемпионата стала (впервые в истории чемпионатов) команда скипа Саяка Ёсимура, победившая в финале команду скипа Сацуки Фудзисава. Бронзовые медали завоевала команда скипа Сэйна Накадзима.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2021.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Время начала матчей указано по японскому стандартному времени (UTC+9).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 
{{Плей-офф кёрлинг 
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфинал
| RD3=Финал

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=Сацуки Фудзисава
| RD1-score1=9
| RD1-seed2=2
| RD1-team2=Саяка Ёсимура
| RD1-score2=4

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=Сэйна Накадзима
| RD1-score3=7
| RD1-seed4=4
| RD1-team4=Тори Коана
| RD1-score4=4

| RD2-seed1=
| RD2-team1=Саяка Ёсимура
| RD2-score1=8| RD2-seed2=
| RD2-team2=Сэйна Накадзима
| RD2-score2=2

| RD3-seed1=
| RD3-team1=Сацуки Фудзисава
| RD3-score1=6
| RD3-seed2=
| RD3-team2=Саяка Ёсимура| RD3-score2=7}}Четвертьфиналы. 13 февраля, 10:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-йПолуфинал. 13 февраля, 15:00Финал.' 16 февраля, 15:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2021 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в Японии в 2021 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2021 года

ja:第38回日本カーリング選手権大会